L'Open de Suède de squash 2008 est l'édition 2008 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 3 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Badr Abdel Aziz.

James Willstrop remporte le plus grand succès de sa carrière en battant en finale Peter Barker.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2008
Sport en février 2008
Squash en 2008